Olaya steht für:

 Olaya (Antioquia), Gemeinde im Departamento de Antioquia, Kolumbien 
 Olaya, englische Schreibweise von al-ʿUlayyā, Stadtteil von Riad, Saudi-Arabien

Olaya ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Olaya (* 1994), kolumbianische Ringerin
 Eloy Olaya (* 1964), spanischer Fußballspieler
 Enrique Olaya Herrera (1880–1937), kolumbianischer Journalist und Politiker, Präsident 1930–1934

Siehe auch:
 Olaia, Ort in Portugal